Mitridate di Commagene è il nome con cui sono conosciuti tre sovrani del regno di Commagene:
Mitridate I di Commagene;
Mitridate II di Commagene;
Mitridate III di Commagene.

Pagine correlate 
 Mitridate